Marin est un nom commun, un adjectif ou un nom propre qui peut désigner :

Nom commun et adjectif 

Le mot marin peut être employé comme :
 adjectif (au féminin marine), pour qualifier ce qui est relatif à la mer.
 nom commun, il peut alors désigner :
 un marin, un homme d'équipage d'un bateau
 se dit d'un bateau ou d'un navire très endurant à la mer.
 le marin, un vent de sud-est allant de la mer Méditerranée vers la France 
 du marin, matériaux qui résulte de l'excavation d'une galerie, dans le jargon des mineurs ; l'évacuation du marin s'appelle le marinage

Titre 

 Le Marin, hebdomadaire spécialisé dans les informations maritimes, chef de file du groupe Infomer (Groupe SIPA - Ouest-France).

Toponymie

Marín, une commune de Galice.

Comté de Marin, en Californie
 Marin City, localité du comté de Marin

Marin, une ancienne commune française de l'Aveyron, aujourd'hui intégrée à Sainte-Croix,
 Marin, une commune française, dans le Chablais français, Haute-Savoie, France,
 Le Marin, une commune française, située dans le département de Martinique et la région Martinique.

Marin-Epagnier, ancienne commune suisse du canton de Neuchâtel. Elle a fusionné le  janvier 2009 avec Thielle-Wavre pour former la commune de La Tène

Saints des Églises chrétiennes

Personnalités portant ce patronyme 

 Marin, famille patricienne de Venise
 Les papes Marin  et Marin II
 Anaïs Marin, (1977-), universitaire, rapporteuse spéciale des Nations unies sur la situation des droits de l'homme en Biélorussie
 
 Bruno Marin (1963-), footballeur français
 Charles-Eugène Marin (1925-2017), médecin, psychiatre et homme politique municipal et fédéral du Québec
 Charlotte Marin (1975-), actrice française
 Christian Marin (1929-2012), acteur français
 Claude Marin (1931-2001), dessinateur de bande dessinée français
 Colette Marin-Catherine (1929-), résistante française
 Enrique Marin (1935-2020), peintre, graveur, sculpteur et céramiste espagnol
 François-Louis Claude Marin (1721-1809), homme de lettres, éditeur, journaliste et censeur royal français
 Jacques-Barthélémy Marin (1772-1848), général de brigade français
 Jacques Marin, (1919-2001), acteur français
 Jacques Augustin Lambert Marin (1755-?), homme politique français
 Jason Marin (1974-), acteur américain
 Jean Marin (1909-1995), journaliste, ancien résistant
 Jean-Claude Marin, (1949-), haut magistrat français
 Jean-Yves Marin (1955-), archéologue français 
 José Maria Marin (1932-), homme politique brésilien
 Joseph Charles Marin (1759-1834), sculpteur français
 Laurent Marin-Darbel (1849-1928), vice-amiral français
 
 Luca Marin (né en 1986), nageur italien
 Maguy Marin (1951-), danseuse et chorégraphe française
 Marco Marin (1963-), escrimeur italien 
 Marilena Marin (1947-), femme politique italienne 
 Marko Marin (1989-), footballeur allemand 
 Matej Marin (1980-2021), coureur cycliste slovène
 Nicolas Marin 1980-), footballeur français
 Pavel Marin (1995-), footballeur estonien
 Sabine Marin (1964-), animatrice de radio française
 Sanna Marin (1985-), femme politique finlandaise, Premier ministre de la Finlande depuis le .

Personnalités portant ce prénom
Marin est un prénom provenant du latin Marinus

Marin Barleti, humaniste albanais (1450-1512 ou 1513)
Marin Držić, dramaturge et écrivain croate (1508-1567)
Marin Mersenne, mathématicien et philosophe français (1588-1648)
Marin Duval, protestant français et l'un des premiers émigrés américains (1625-1699)
Marin Marais, violiste et compositeur français (1656-1728)
Marin Molliard, botaniste français (1866-1944)
Marin-Marie, artiste français (1901-1987)
Marin Karmitz, réalisateur et producteur français (né en 1938)
Marin Čilić, joueur de tennis croate (né en 1988)
Marin La meslée, as de l’aviation française (1912-1945)

Pseudonyme 

 Sophie Makhno (1935-), connue aussi sous le pseudonyme de Françoise Marin et Françoise Lo est une artiste, parolière, interprète française.

Divers 
 Marin, personnage du film Le Monde de Nemo
 Marine, personnage de l'univers Saint Seiya
 L'affaire Agnès Marin, affaire judiciaire datant de .
 Marins (titre original : Code of the Sea) est un film de Victor Fleming, sorti en 1924 au cinéma
 Le Marin (autoportrait) tableau de Vladimir Tatline réalisé en 1911.

Voir aussi 
 Marina, prénom féminin 
 Marine, prénom féminin 

 

Patronyme français
Patronyme hispanique
Patronyme italien
Homonymie de prénom
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Prénom masculin
Prénom français